Абрагам () — німецьке, французьке або англомовне ім'я, що походить від латинської транскрипції єврейського імені Аврам.

Ім'я 

 Абрагам ван Беєрен (; 1620—1690) — голландський художник 17 століття.
 Абрагам Блумарт (; 1566—1651) — нідерландський художник і викладач, представник стилю маньєризм.
 Абрагам Болдвін (; 1754—1807) — американський політик, один із засновників американського штату Джорджія.
 Абрахам Босс (; бл.1603-1676) — французький художник, гравер, малювальник.
 Абрахам Брейгель (; 1631—1697)— італійський художник доби бароко, фламандець за походженням.
 Абрагам Бухгольцер (; 1529—1584) — німецький баптистський теолог, педагог і історик.
 Абрагам ван Вестерфельд (; 1620/21—1692) — надвірний художник литовського гетьмана Януша Радзивілла.
 Абрахам Дербі І (; 1678—1717) — англійський металург і промисловець.
 Абрахам Дербі ІІ (; 1711—1763) — англійський промисловець, син Абрахама Дербі І.
 Абрагам Дербі III (; 1750—1791) — англійський промисловець, син Абрахама Дербі ІІ.
 Абрахам Запрудер (; 1905—1970) — фабрикант жіночого одягу.
 Абрахам Маслоу (; 1908—1970) — американський психолог, засновник гуманістичної психології.
 Абрахам Мерріт (; 1884—1943) — американський письменник, журналіст і редактор.
 Абрахам Мінчин (; 1898—1931) — українсько-французький художник єврейського походження.
 Абрагам Міньйон (1640 — 21679) — німецькомовний нідерландський художник, майстер натюрмортів.
 Абрахам Мозес Кляйн (; 1909—1972) — канадський поет, журналіст, педагог, політичний діяч, юрист.
 Абрахам де Муавр (; 1667—1754) — англійський математик французького походження.
 Абрагам Ортеліус ( або ; 1527—1598) — фламандський географ та картограф.
 Абрахам Пайс (; 1918—2000) — американський фізик-теоретик і історик науки.
 Абрахам Сімпсон (, також відомий як Дідусь Сімпсон) — вигаданий персонаж, один з героїв телевізійного мультсеріалу «Сімпсони».
 Абрахам Фабер (; 1599—1662) — французький військовий діяч, інженер часів короля Людовика XIV.
 Абрахам Френкель (; ; 1891—1965) — ізраїльський математик родом з Німеччини.

Прізвище 

 Анатоль Абраґам (; 1914—2011) — французький фізик
 Владислав Абрагам (; 1860—1941) — польський історик, фахівець з історії польської церкви та права.
 Генрі Абрагам (; 1921) — американський дослідник судової системи і конституційного права.
 Ґері Абрагам (; 1959) — британський плавець, олімпійський медаліст (1980).
 Давід Абрагам (; 1986) — аргентинський футболіст.
 Едвард Пенлі Абрагам (; 1913—1999) — британський біохімік.
 Ерар Абрахам (; 1940) — політичний діяч Гаїті, тимчасовий президент країни у березні 1990 року.
 Еріх Абрагам (; 1895—1971) — німецький воєначальник, генерал піхоти. Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста з дубовим листям.
 Еріх Абрагам (; 1921—1943) — німецький офіцер, обер-лейтенант вермахту. Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста.
 Карел Абрахам (; 1990) — чеський мотогонщик.
 Пал Абрахам (, ; 1892—1960) — угорський композитор, автор декількох популярних оперет.
 Паулос Абрахам (; 2002) — шведський футболіст.
 Рой Абрахам (; 1890—1963) — англійський мовознавець.
 Роман Абрагам (; 1891—1976) — польський військовий діяч, бригадний генерал (1938).
 Спенсер Абрагам (; 1952) — американський політик-республіканець, був Міністром енергетики США з 2001 по 2005.
 Фарід Мюррей Абрахам (; 1939) — американський актор.

Топоніми 
 Абрагам — штучне озеро в провінції Альберта, Канада.

Примітки